Jeff Alcombrack (né le  à Kincardine, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Sting de Sarnia || LHO ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Platers d'Owen Sound || LHO ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Canadiens Jr. de Welland || GHL ||35 ||4 ||16 ||20 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || RiverKings de Memphis || LCH ||18 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||31 ||1 ||1 ||2 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||39 ||3 ||7 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Jackalopes d'Odessa || LCH ||24 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||25 ||4 ||10 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Ice Bats d'Austin || LCH ||33 ||7 ||14 ||21 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||28 ||3 ||19 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||64 ||9 ||43 ||52 ||60 ||6 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
|2007-2008 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||37 ||8 ||23 ||31 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || RiverKings du Mississippi || LCH ||64 ||14 ||35 ||49 ||67 ||12 ||3 ||2 ||5 ||14 
|-
|2009-2010 || IceRays de Corpus Christi || LCH ||17 ||1 ||9 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1980
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Platers d'Owen Sound
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des RiverKings du Mississippi
Attaquant de hockey sur glace